Бенталь:

 Бенталь — придонная экологическая зона водоёма, в которой обитает бентос.
 Бенталь — гора на территории Израиля.